Arcey kan avse två kommuner i Frankrike:

 Arcey, Côte-d'Or – i Côte-d'Or
 Arcey, Doubs – i Doubs